Nejtschew ist der Familienname folgender Personen:

 Mintscho Nejtschew (1887–1956), bulgarischer Jurist und Politiker
 Stefan Nejtschew (* 1939), bulgarischer Radrennfahrer